– dziewiętnasty singel japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydany 21 stycznia 2009.

Utwór tytułowy wykorzystano jako opening anime WHITE ALBUM, utwór PRIDE OF GLORY użyto w styczniowym zakończeniu radio show Radio De Culture, a utwór  został użyty w programie radiowym . Singel osiągnął 2 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 18 tygodni, sprzedał się w nakładzie  egzemplarzy.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Profil singla na Oricon 
 Profil singla na King Records 

Single Nany Mizuki
Single wydane w roku 2009